Tenisový turnaj WTA Mercury Insurance Open 2012 se konal ve dnech 16. až 22. července v americkém San Diegu na tvrdých otevřených dvorcích jako součást kategorie WTA Premier Tournaments. Jednalo se o třetí ročník turnaje pod novým názvem, celkově pak o 32. ročník. Odměny činily 700 000 USD.

Obhjákyně titulu ve dvouhře Agnieszka Radwańská, ani ve čtyřhře Květa Peschkeová s Katarinou Srebotnikovou, na turnaji nestartovaly.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly do 2. kola volný los.
  Marion Bartoliová (finále)
  Dominika Cibulková (vítězka)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (semifinále)
  Christina McHaleová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo, skreč)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu:
  Lauren Davisová
  Nicole Gibbsová
  Daniela Hantuchová
  Coco Vandewegheová

Následující hráčky si zajistily postup v kvalifikaci:
  Čan Jung-žan
  Alexa Glatchová
  Sesil Karatančevová
  Michelle Larcherová de Britová
  Melanie Oudinová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Sorana Cîrsteaová
  Angelique Kerberová
  Světlana Kuzněcovová
  Sabine Lisická
  Monica Niculescuová
  Tamira Paszeková

 Skrečování 
ve dvouhře
  Yanina Wickmayerová

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= C Scheepers
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= C Vandeweghe
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= V Lepčenko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= N Gibbs
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= L Davis
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Glatch
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=6/WC
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= U Radwańská
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= M Oudin
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=78
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Stephens
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3=0

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Erakovic
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Keothavong
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= C Scheepers
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= V Lepčenko
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Glatch
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= N Petrova
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= U Radwańská
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= M Oudin
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Erakovic
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= D Cibulková
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= V Lepčenko
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=65
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= N Petrova
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=77

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= U Radwańská
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= D Cibulková
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= N Petrova
| RD4-score01-1=68
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= D Cibulková
| RD4-score02-1=710
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 

 Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Vania Kingová /  Naděžda Petrovová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)

Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= M Lučić  C Vandeweghe
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Mattek-Sands  S Mirza
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ch-ť Čan  J-žan Čan
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= E Daniilidou  J Gajdošová
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Fudžiwara  S-saj Čeng
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= L Lee-Waters  M Moulton-Levy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= {{Nowrap| K-čchen Čchang  N Lertcheewakarn}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Keothavong  J Pegula
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[8]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Husárová  H Watson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Cibulková  D Hantuchová
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Dekmeijere  V Lepčenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[5]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Glatch  M Oudin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V King  N Petrova
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Huber  L Raymond
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ch-ť Čan  J-žan Čan
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= L Lee-Waters  M Moulton-Levy
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2='''6
| RD2-score04-3=[3]

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Acura Classic
Tenis v USA v roce 2012